Navnet Kenai kan henvise til flere artikler om steder i det sydlige Alaska:
Kenaihalvøen
Kenai (by)
Kenai Peninsula Borough
 Kenai River
Kenaibjergene
Kenai Lake
Kenai Fjords National Park
Kenai National Wildlife Refuge